Любомир Иванов може да се отнася за някой от следните българи:
 Любомир Иванов, кмет на Брезник (1935 – 1938)
 Любомир Иванов (р. 1952), математик, учен
 Любомир Иванов (р. 1956), дипломат
 Любомир Иванов (р. 1961), политик
 Любомир Иванов (р. 1981), футболист